Большеокинское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — село Большеокинское.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят два населенных пункта: село Большеокинское и посёлок Новодолоново.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1609 человек, в том числе 751 мужчина и 858 женщин.

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области